Ґолден-Веллі (округ, Монтана)
Ґолден-Веллі (округ, Північна Дакота)